Сантијаго Астата има више значења:

 Општина Сантијаго Астата (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Астата (Сантијаго Астата, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику